Con il termine di ferrovia Porto Ceresio-Gallarate si intendono le due sezioni ferroviarie storicamente distinte:
 la ferrovia Varese-Porto Ceresio;
 la ferrovia Varese-Gallarate.